Runö steht für:
 Ruhnu, eine Ostseeinsel Estlands (schwedische und deutsche Bezeichnung)

Personen:
 Gösta Runö (1896–1922), schwedischer Pentathlet